Ли́ния — единица измерения расстояния в русской, английской () и некоторых других системах мер. Название пришло в русский язык через  или  от  — льняная бечёвка; полоса, проведённая этой бечёвкой.
 В старорусской системе мер 1 линия =  ногтя =  пяди = 0,69453 мм.
 В русской (с XVIII века) и английской системах мер 1 линия («большая») =  дюйма = 10 точек = 2,54 мм.
 В английской системе мер 1 линия («малая») =  дюйма = 2,11666666… мм. Эта единица использовалась редко, так как в технике использовались десятые, сотые и тысячные («милы») доли дюйма. Измерения в биологии и типографском деле использовали эту единицу, сокращая её как ″ (за пределами этих областей линию обозначали как ‴, a ″ применялось и применяется для обозначения дюйма).
 Изготовители пуговиц для измерения толщины пуговиц использовали специальную линию, равную  дюйма = 0,635 мм, также известную как .
 «Французская» линия =  «нормального фута» = 2,255 мм.
 В новопольской и прусской системах мер линия составляла 2,0 и 2,17 мм соответственно.

Происхождение термина 
Данная единица соответствует ширине линии, проводимой типовым карандашом (применявшимся в конкретной стране).

Современные применения 
 В линиях (больших) измеряется калибр оружия, например трёхлинейная винтовка имеет диаметр канала ствола 3 линии, то есть 2,54 мм × 3 = 7,62 мм.
 Во французских линиях измеряется калибр (диаметр) механизмов часов (в СССР для этого использовался миллиметр).
 До сих пор встречается измерение в линиях ширины фитиля керосиновых ламп.

Примечания

Ссылки 
 Таблицы для перевода метрических (десятичных) мер в русские и русских — в метрические.

Единицы измерения расстояния
Русская система мер
Английская система мер
Старопольские меры длины